Mosquito Coast – area costiera orientale di Nicaragua e Honduras
Mosquito Coast – film del 1986 con Harrison Ford
Mosquito Coast – noto anche come Irangate, per indicare i complotti dell'Iran-Contra affair e il loro supposto teatro principale